The Public Enemy, een film uit 1931 van regisseur William A. Wellman
 Public Enemies (1996), een film uit 1996 van regisseur Mark L. Lester
 Public Enemies (2009), een film uit 2009 van regisseur Michael Mann
 Public Enemies (miniserie), een driedelig Britse miniserie uit 2012 
 Public Enemy, een Amerikaanse hiphop-groep